El término Ya viene el sol puede referirse a:

 Ya viene el sol: álbum musical del grupo Mecano publicado en 1984; o
 "Ya viene el sol": segunda canción de ese álbum.